Helmut Marko (automobilist)
 Helmut Marko (šahist)